

Persoon 
 Carl Benjamin Boyer, Amerikaanse historicus van de wiskunde
 Jacqueline Boyer, Franse zangeres
 Lucienne Boyer, Franse zangeres
 Paul D. Boyer, Amerikaans biochemicus en Nobelprijswinnaar

Plaats 

 Boyer (Loire)
 Boyer (Saône-et-Loire)

In Australië:
 Boyer (Tasmanië), een plaats in de deelstaat Tasmanië

Overig 
 Boyer (automerk), een Frans automerk